Quaritch ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Quaritch (1819–1899), englischer Buchhändler und Sammler
 Horace Geoffrey Quaritch Wales (1900–1981), englischer Orientalist